Hilton puede referirse a:

Escocia 
 Hilton (Aberdeenshire)
 Hilton (Highland)
 Hilton (Scottish Borders)

Inglaterra 
 Hilton (Cambridgeshire)
 Hilton (Cumbria)
 Hilton (Derbyshire)
 Hilton (Dorset)
 Hilton (Durham)
 Hilton (Shropshire)
 Hilton (Lichfield), Staffordshire
 Hilton, parroquia civil sitiado en el condado de Staffordshir, Inglaterra.
 Hilton (Yorkshire del Norte)

Personas 

 Barron Hilton, empresario norteamericano.
 Conrad Hilton, fundador de la empresa Hilton.
 Kathy Hilton, madre de Paris y Nicky Hilton.
 Nicky Hilton, celebridad, solisité, modelo y diseñadora de moda.
 Richard Hilton, propietario de Hilton y padre de Nicky y Paris Hilton.
 Paris Hilton, una de las actuales dueñas de Hilton.
 Vitorino Hilton, futbolista brasileño.

Otros 

 Hilton (cigarrillo)
 Hilton (Nueva York), Estados Unidos
 Cuota Hilton, acuerdo firmado en 1979 entre la UE y otros países para regular el ingreso de carne vacuna.
 Hilton Worldwide, empresa hotelera fundada por Conrad Hilton.
 Hilton Hotels & Resorts, marca de hoteles operada por Hilton Worldwide.

Familia Hilton